Afficheur peut désigner :
 afficheur, une personne qui appose des affiches (on parle le plus souvent de « colleur d’affiche ») ;
 afficheur numérique, en électronique, un dispositif comportant un ou plusieurs emplacements où l'on peut représenter un chiffre, une lettre ou un symbole.